

Patronymes

Sports 
 Andy Farrell (né en 1975), joueur de rugby à XIII et rugby à XV anglais ;
 Arthur Farrell (1877-1909), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Billy Farrell (19?-20?), joueur irlandais de football ;
 Colin Farrell (né en 1956), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Emma Farrell (née en 1973), apnéiste britannique ;
 Harry Farrell (1902-1980), footballeur américain ;
 Jeffrey Farrell (né en 1937), nageur américain ;
 John Farrell (1906-1994), patineur de vitesse américain ;
 John Farrell (né en 1962), joueur de baseball américain ;
 Luke Farrell (né en 1991), joueur américain de baseball ;
 Mark Farrell (1953-2018), joueur de tennis britannique ;
 Owen Farrell (né en 1991), joueur de rugby à XV anglais.
 Renita Farrell (née en 1972), joueuse de hockey sur gazon australienne ;
 Tom Farrell (né en 1944), athlète américain (800 m) ;
 Thomas Farrell (né en 1991), athlète britannique (5000 m).

Cinéma 
 Charles Farrell (1901-1990), acteur américain ;
 Colin Farrell (né en 1938), acteur britannique ;
 Colin Farrell (né en 1976), acteur irlandais ;
 Glenda Farrell (1904-1971), actrice américaine ;
 Henry Farrell (1920-2006), romancier et scénariste américain ;
 Mark Farrell (né en 1968), scénariste, acteur, producteur et réalisateur canadien ;
 Mike Farrell (né en 1939), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Nicholas Farrell (né en 1955), acteur britannique ;
 Sharon Farrell (née en 1940), actrice américaine ;
 Shea Farrell (né en 1957), acteur et producteur américain ;
 Terry Farrell (née en 1963), actrice américaine ;
 Tommy Farrell (1921-2004), acteur et réalisateur américain.

Musique 
 Bobby Farrell (1949-2010), danseur du groupe Boney M. ;
 Dave Farrell (né en 1977), bassiste du groupe Linkin Park ;
 Eileen Farrell (1920-2002), cantatrice américaine ;
 Gia Farrell (née en 1989), chanteuse américaine ;
 Joe Farrell (1937-1986), saxophoniste et flûte de jazz ;
 Perry Farrell (né en 1959), musicien, acteur et réalisateur américain.

Littérature 
 James T. Farrell (1904-1979), romancier américain.
 James Gordon Farrell, ou J. G. Farrell (1935-1979), romancier britannique d'origine irlandaise.
 Joseph P. Farrell (1955-), théologien et écrivain américain.
 Joyce Farrell, auteure de nombreux livres de programmation.

Autres 
 Edelmiro Julián Farrell (1887–1980), militaire, président argentin (1944-1946) ;
 Jeremiah Farrell (1937-2022), professeur de mathématiques américain ;
 John Farrell (1820-1873), premier évêque de Hamilton ;
 Kevin Farrell (1947-), prélat catholique américain originaire d'Irlande ;
 Malachi Farrell (né en 1970), artiste irlandais ;
 Mark Farrell (1970-), ancien maire de San Francisco ;
 Myra Juliet Farrell, aussi connue sous les noms de Myra Juliet Welsh et Myra Juliet Taylor (1978-1957), inventrice et artiste australienne ;
 Suzanne Farrell (1945-), danseuse américaine.
 Terry Farrell (1939-), architecte britannique.
 Terry Farrell (1960-), homme politique canadien.
 Thomas Farrell (1827-1900), sculpteur irlandais.

Toponymes 

 Farrell, une ville du comté de Mercer en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Patronyme irlandais